Distretto di Pucará – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Pucará – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Pucará – distretto del Perù nella regione di Puno